О́льга Ефи́мовна Во́ронова (род. 8 марта 1958, посёлок Аргаяш, Челябинская область) — российский , специалист по творчеству С. А. Есенина, доктор филологических наук. Руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Главный редактор журналов «Современное есениноведение» и «Есенинский вестник».

Биография 
Ольга Воронова родилась 8 марта 1958 года в посёлке Аргаяше Челябинской области. В 1967 году в девятилетнем возрасте переехала с родителями в Рязань, куда её мать попала по распределению и позже основала первую в Рязанской области кафедру бухгалтерского учёта. Училась в школе № 4 с углублённым изучением немецкого языка. После окончания школы выбирала между русским языком и литературой и немецким языком и немецкой культурой.

В 1979 году окончила Рязанский государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература», ученица Игоря Гаврилова.

В 1985 году в Московском областном педагогическом институте имени Н. К. Крупской защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук на тему «Проза Сергея Есенина: жанры и стиль». В 1992 году присвоено учёное звание доцента. В 2000 году в Московском государственном гуманитарном университете имени М. А. Шолохова защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук на тему «Творчество С. А. Есенина в контексте традиций русской духовной культуры».

Руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Главный редактор журналов: «Современное есениноведение», «Есенинский вестник» и «Идеология будущего »

Общественная и политическая деятельность 
 Доверенное лицо Владимира Путина по Рязанской области в рамках избирательной кампании по выборам Президента РФ (2004)
 Член правления Общественно-политического консультативного совета при Губернаторе Рязанской области (2001—2004)
 Член Правления Общественной палаты при Губернаторе Рязанской области (2004—2008)
 Председатель Комиссии по культурному и духовному наследию Общественной палаты Рязанской области (с 2009)
 Член Союза писателей России
 Член Союза журналистов России
 Председатель Общественного экспертного совета по взаимодействию со СМИ Рязанской области
 Член Общественной палаты Российской федерации (с 2016 член комиссии по культуре)

Награды и почётные звания 
 Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2009)
 Благодарность Президента РФ (2004)
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (2007)
 Почётные грамоты Губернатора Рязанской области
 Бронзовая медаль им. Л. Н. Толстого Международного наградного союза «За просвещение, обучение, воспитание» (2007)
 Почётный знак «За вклад в развитие университета» (2007)
 Премия Правительства Рязанской области в области литературы и искусства имени С. А. Есенина (2005)
 Областная премия имени акад. И. И. Срезневского (2007)
 Премия областного фестиваля прессы «Хрустальный журавль» (2005)

Библиография 

Автор
 
 
 
 
 
 Глобальная информационная война против России / Воронова Ольга Ефимовна, Трушин Александр Сергеевич. Монография. — Москва : Яуза-каталог, 2019. — 320 с .— ISBN 978-5-00155-002-0
Редактор

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Выпускники Рязанского государственного университета
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Исследователи русского авангарда
Есениноведы
Преподаватели Рязанского государственного университета
Члены Общественной палаты России (2014—2017)
Члены Общественной палаты России (2017—2020)
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов России
Персоналии:Рязань
Члены Общественной палаты России (2020—2023)